

Editoria 
 The Golden Age – periodico australiano

Letteratura 
 L'età dell'oro (The Golden Age) – romanzo di Kenneth Grahame del 1895
 L'età dell'oro (The Golden Age) – romanzo di Gore Vidal del 2000
 L'età dell'oro (The Golden Age) – romanzo di John C. Wright del 2002
 The Golden Age – romanzo di Joan London del 2014
 The Golden Age – miniserie Elseworlds di James Robinson e Paul Smith

Musica 
 The Golden Age – album dei The Legendary Pink Dots del 1989
 The Golden Age – album dei Cracker del 1996
 The Golden Age – album di Bobby Corn del 2001
 The Golden Age – album degli American Music Club del 2008
 The Golden Age – album dei Your Demise del 2012
 The Golden Age – album di Woodkid del 2013
 The Golden Age – album di Dizzy Wright del 2013
 The Golden Age/C'min and Be Loved – singolo di Terry Dene del 1958
 The Golden Age – singolo dei The Asteroids Galaxy Tour del 2009, dall'album Fruit

Teatro 
 The Golden Age – opera teatrale di A. R. Gurney
 The Golden Age – opera teatrale di Louis Nowra

Pagine correlate 
 Golden age